Wong Chun Ting (; * 7. September 1990 in Hongkong) ist ein Tischtennisspieler aus Hongkong. Er gewann Bronze beim World Cup 2016 und im Mixed mit Doo Hoi Kem bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2017.

Werdegang 
Zum ersten Mal wurde Wong Chun Ting 2008 im Alter von 17 Jahren in der Weltrangliste geführt. International trat er seit 2010 verstärkt in Erscheinung, als er bei den Japan Open zum ersten Mal an einem World-Tour-Turnier teilnahm. 2012 trat er mit wechselnden Partnern im Doppel an und konnte zusammen mit Jiang Tianyi die German Open gewinnen. Bei seiner ersten Weltmeisterschaft 2013 kam er im Doppel mit Tang Peng unter die letzten 32. Das Duo spielte auch 2014 zusammen, holte drei World-Tour-Titel und erreichte bei den World Tour Grand Finals das Halbfinale. Zwischen November 2013 und März 2014 verbesserte Wong Chun Ting sich in der Weltrangliste zudem um über 100 Plätze auf Rang 44. Im März 2015 erreichte er bei den Spanish Open erstmals ein Einzel-Finale eines World-Tour-Turniers und erreichte infolgedessen Weltranglistenplatz 18. Bei der WM 2015 belegte er den 3. Platz im Mixed-Doppel mit Doo Hoi Kem und kam im Einzel und Doppel (wieder mit Tang Peng) unter die letzten 16. Die letzten Gegner waren dabei Timo Boll sowie die späteren Silbermedaillengewinner Fan Zhendong/Zhou Yu. Im Einzelwettbewerb der Asienmeisterschaften kam er bis ins Halbfinale. Nachdem er bei den Polish Open im Oktober unter anderem Jun Mizutani besiegt hatte, überholte er im November 2015 in der Weltrangliste Tang Peng und wurde damit der bestplatzierte Spieler aus Hongkong.

Bei der WM 2016 war er Teil der Mannschaft von Hongkong, die sich gegenüber der letzten Weltmeisterschaft steigern und das Viertelfinale erreichen konnte. Dadurch verbesserte Wong Chun Ting sich in der Weltrangliste weiter und erreichte mit Rang 9 erstmals eine Platzierung in den Top 10. Beim Asiencup belegte er Platz 3 und qualifizierte sich damit zum ersten Mal für den World Cup, bei dem er Bronze gewann. Außerdem qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, kam im Einzel ins Achtelfinale, wo er mit 3:4 gegen Kōki Niwa verlor, und mit der Mannschaft ins Viertelfinale. Ende 2016 spielt er in der chinesischen Super League, wo er Bilanzen von 1:9 (Einzel) und 8:6 (Doppel) erreichte. Bei der WM 2017 gewann er erneut Bronze im Mixed, bei den Grand Finals erreichten er und Ho Kwan Kit das Finale des Doppelwettbewerbs, das sie in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gegen Masataka Morizono/Yūya Ōshima verloren. Die Silbermedaille gewannen sie auch bei den Grand Finals 2018, bei denen Wong zudem Gold im Mixed mit Doo Hoi Kem holte.

Mit Doo spielte er auch 2019 erfolgreich zusammen, unter anderem gewannen sie nach einem Finalsieg über das Weltmeisterduo Xu Xin/Liu Shiwen die Korea Open sowie Bronze bei der Asienmeisterschaft und bei den Grand Finals.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (Abgerufen am 31. Mai 2015)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1991
Mann